Това е таблица с първите 32 играчи в Световната ранглиста по снукър през сезон 1998/1999.

Световна ранглиста по снукър